Çakıcı ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet Çakıcı (* 1963), deutscher Ringer
 Alaattin Çakıcı (* 1953), türkischer Mafioso

Siehe auch:
 Cakici